

Хойнув — місто в Леґницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Хойнув — гміна в Леґницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Хойнув — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства